Pornography () — четвёртый студийный альбом британской готик-рок группы The Cure, выпущенный 4 мая 1982 года на лейбле . За год до выхода Pornography был выпущен неальбомный сингл «Charlotte Sometimes», чьё звучание более тревожно, с металлическим искажённым вокалом и тяжёлой перкуссией, предвещавшее звучание будущего четвёртого альбома группы. Альбом был записан с новым продюсером  в студии  с января по апрель в Лондоне. Pornography был записан группой на грани распада, с интенсивным употреблением наркотиков и в период депрессии фронтмена Роберта Смита, что подчёркивает лирическое и музыкальное содержание альбома; он отражает завершение раннего мрачного и тёмного периода, начатого на альбоме Seventeen Seconds в 1980 году. Часто упоминаемая в качестве самого мрачного «порождения» группы, первая строчка заглавной композиции «One Hundred Years» гласит: «Не имеет значения, если мы все умрём» ().

Несмотря на очень малое количество положительных критических отзывов, альбом хорошо продавался в Великобритании и с годами приобрёл гораздо более уважительное отношение, теперь считаясь одним из определяющих альбомов готического рока всех времён.

Pornography — также последний альбом The Cure, в котором участник группы  выступил в качестве ударника. Он стал клавишником группы (и в этом новом качестве впервые выступил также в этом альбоме). В 2002 году The Cure исполнили все песни из альбома вживую вместе с песнями из «Disintegration» и «Bloodflowers», как часть концертной «трилогии». В 2005 году альбом был переиздан в расширенной версии, включая оригинальную версию альбома на первом CD, и демозаписи, записи живых выступлений и некоторые дополнительные материалы на втором.

Наследие 
В 2005 году журнал Spin процитировал альбом в качестве «высшей точки для музыкального развития готики». New Musical Express описал Pornography как «возможно альбом, который изобрел готику». Slant Magazine поместил альбом на 79 строчку в его списке лучших альбомов 1980-х.

Список композиций

Участники записи 
Список составлен по сведениям базы данных Discogs.

The Cure:
 Роберт Смит — вокал, гитара, клавишные (в песнях «One Hundred Years», «The Hanging Garden», «Cold», «Pornography»), виолончель (в песне «Cold»);
 Саймон Гэллап — бас-гитара, клавишные (в «Strange Day», «Cold», «Pornography»);
  — ударные, клавишные (в «One Hundred Years»).

Технический персонал:
 The Cure — продюсер;
  — сопродюсер, ассистент звукоинженера;
 Майк Носито — звукоинженер;
 Майкл Костифф — фотограф;
 Бен Келли — дизайн конверта.

Позиции в хит-парадах и уровни продаж 
Еженедельные чарты:

Примечания

Литература 
 
 
 

Альбомы The Cure
Альбомы готик-рока
Альбомы Fiction Records